Asiaticus kan syfta på:

 Antiochos XIII Asiaticus, kung av Syrien
 
 

Asiaticus var pseudonym för:
 Mojzes Grzyb (1896–1941), galizisk journalist